«Химна́сия и Эсгри́ма» (Хуху́й) (, полное название Клуб Атлетико «Химнасия и Эсгрима де Хухуй») — аргентинский футбольный клуб из города Сан-Сальвадор-де-Хухуй на северо-западе страны, административного центра провинции Хухуй.

История 
Клуб Атлетико «Химнасия и Эсгрима» (то есть, Атлетический клуб «Гимнастика и Фехтование») был основан 18 марта 1931 года. Это самый сильный клуб на северо-западе страны.

«Химнасия» 17 сезонов провела в высшем дивизионе чемпионата Аргентины. Впервые приняла участие в элите в турнире Насьональ 1967 года, а в 1970-е годы участвовала там практически без перерывов. После вылета в 1982 году более десятилетия отсутствовала в Примере, а со второй половины 1990-х вновь стала появляться в элите. Так, с сезона 2005/2006 по сезон 2008/2009 «Химнасия» неизменно была участницей Примеры, однако по итогам последнего сезона вылетела в Примеру B Насьональ.

Лучший результат в истории клуб показывал трижды, занимая 4-е место в Примере. Это случалось в чемпионатах Насьональ 1975, Клаусура 1998, Клаусура 2006.

Достижения 
 Чемпионы Второго дивизиона Аргентины (2): 1993/94, 2004/2005 (Клаусура)

Известные игроки 
  Густаво Бальворин (1998—2002; 2003—2006)
  Хосе Даниэль Валенсия (1973—1974; чемпион мира 1978)
  Леопольдо Луке (1967—1969; чемпион мира 1978)
  Оскар Кармело Санчес (1997—1998)
  Эрнан Кастельяно (1996—2000; 145 матчей — рекордсмен)
  Марио Умберто Лобо (1986—1987; 1992—2003; лучший бомбардир — 46 голов)
  Карлос Моралес Сантос (1995—1999)
  Чато Росас (1986—1987; 1992—2001)
  Франсиско Педро Мануэль Са (1981—1982; рекордсмен по завоёванным Кубкам Либертадорес, провёл свой последний сезон за «Химнасию Х»)
  Марко Санди (1998—2000)
  Даниэль Хуарес (1996—2000; 2001—2003; 2004—2006)
  Хосе Чамот

Примечания

Ссылки 
 Сайт клуба
 Блог болельщиков

Футбольные клубы Аргентины